Tilloy kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Tilloy-et-Bellay, departementet Marne i regionen Grand Est, 
 Tilloy-Floriville, departementet Somme i regionen Hauts-de-France, 
 Tilloy-lès-Conty, departementet Somme i regionen Hauts-de-France, 
 Tilloy-lès-Hermaville, departementet Pas-de-Calais i regionen Hauts-de-France, 
 Tilloy-lès-Mofflaines, departementet Pas-de-Calais i regionen Hauts-de-France, 
 Tilloy-lez-Cambrai, departementet Nord i regionen Hauts-de-France, 
 Tilloy-lez-Marchiennes, departementet Nord i regionen Hauts-de-France,